Die Vietnam Open 2019 im Badminton fanden vom 10. bis zum 15. September 2019 im Nguyen Du Cultural Sports Club in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Daren Liew (2. Runde)
 Sourabh Varma (Champion)
 Subhankar Dey (2. Runde)
 Kunlavut Vitidsarn (2. Runde)
 Heo Kwang-hee (2. Runde)
 Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)
 Lucas Corvée (3. Runde) 
 Chico Aura Dwi Wardoyo (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Kirsty Gilmour (2. Runde)
 Carolina Marín (1. Runde)
 Saena Kawakami (1. Runde)
 Yvonne Li (2. Runde)
 Zhang Yiman (Champion)
 Kim Hyo-min (2. Runde)
 Ayumi Mine (2. Runde)
 Pai Yu-po     (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (2. Runde)
 Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (Champions)
 Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (Halbfinale)
 Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (2. Runde)
 Huang Kaixiang / Liu Cheng (1. Runde)
 Ou Xuanyi / Zhang Nan (2. Runde)
 Kang Min-hyuk / Kim Jae-hwan (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Champions)
 Dong Wenjing / Feng Xueying (2. Runde)
 Émilie Lefel / Anne Tran (1. Runde)
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (2. Runde)
 Natsu Saito / Naru Shinoya (2. Runde)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)
 Hsu Ya-ching / Hu Ling-fang (1. Runde)
 Miki Kashihara / Miyuki Kato (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (2. Runde)
 Marvin Seidel / Linda Efler (Viertelfinale)
 Hoo Pang Ron / Cheah Yee See (Viertelfinale)
 Lu Ching-yao / Lee Chia-hsin (zurückgezogen)
 Mak Hee Chun / Chau Hoi Wah (Halbfinale)
 Lee Jhe-huei / Hsu Ya-ching (Finale)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (1. Runde)
 Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2019
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt
Badminton 2019